Otto Ambros ist der Name folgender Personen:

*Otto Ambros (Chemiker) (1901–1990), deutscher Chemiker
Otto Ambros (Schauspieler) (1910–1979), österreichischer Schauspieler und Regisseur